Blodspår kan syfta på:

 Blodspår – spår som lämnas av skadade djur (eller människor)
 Blodspår (roman) – deckarroman av Michael Connelly, originaltitel Blood work
 Blodspår (film) – en film från 2002 baserad på boken av Michael Connelly och regisserad av Clint Eastwood, originaltitel  Blood Work
Blodspår (album) – album av vikingarockbandet Hel]